Абдиржан Калыбаевич Калыбаев (1935 год, село Уялы, Аральский район — 29 июня 1995) — работник партийных и хозяйственных органов.

Биография 
Окончил КазГУ, Алматинскую высшую партийную школу.

В 1957—1965 годах инспектор в учреждении переписи Сырдарьинском районе, старший экономист, старший экономист областного управления сельского хозяйства, старший экономист областного управления подготовки производственного и сельскохозяйственной продукции, старший инженер СМУ «Ауылқұрылыс», начальник отдела планирования.

В 1966—1978 годах инструктор областного парткома, секретарь городского парткома.

В 1978—1992 годах Первый заместитель председателя Кызылординского городского исполкома, председатель областной плановой комиссии, начальник главного планово-экономического управления, председатель Кызылординского городского исполкома.

В 1992—1994 годах — руководитель Кызылординского городского акимата, аким города.

В 1994 году депутат парламента Казахстана.

Помощник акима области в 1995 году.

Награды 
Награждён орденом «Знак почёта», медалями, Почётной грамотой Верховного Совета Казахской ССР.

Примечания 

Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби
Выпускники Алма-Атинской высшей партийной школы
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана I созыва
Родившиеся в Кызылординской области
Акимы Кызылорды
Члены КПСС
Депутаты Верховного Совета Республики Казахстан XIII созыва